Pietenfeld ist der Ortsname von

 Pietenfeld (Adelschlag), Ortsteil der Gemeinde Adelschlag, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Pietenfeld an der Leithen, Ortsteil der Stadt Eichstätt, Landkreis Eichstätt, Bayern